Tit Estacili Sisenna Taure (en llatí Titus Statilius Sisenna Taurus) va ser un magistrat romà del , que va viure sota els emperadors August i Tiberi. Era fill d'Estacili Taure, un general romà al servei d'August, i germà de Tit Estacili Taure, cònsol l'any 11. La seva mare era probablement Cornèlia Sisenna.

Va ser nomenat cònsol l'any 16 juntament amb Luci Escriboni Libó. En parlen Dió Cassi i Titus Livi. La seva carrera de servei civil es desconeix, només el registre del consolat ordinari de l'any 16 ha sobreviscut, però se sap que era membre del Col·legi dels Pontífexs.

Sisenna posseïa grans propietats a Dalmàcia i el nord d'Itàlia i una casa al Palatí de Roma, que havia pertangut anteriorment a Marc Tul·li Ciceró.

Va tenir un fill del mateix nom, i una filla anomenada Cornèlia Estacília.

Referències 

Cònsols romans de la dècada del 10
Polítics de Roma